The Johnstown Flood peut faire référence à :
 The Johnstown Flood, titre original du film américain La Chevauchée de la mort réalisé par Irving Cummings, sorti en 1926
 The Johnstown Flood, film sorti en 1946
 The Johnstown Flood, documentaire sorti en 1989

Voir aussi 

 Inondation de Johnstown de 1889